Ein Oktant ist

 ein Navigationsinstrument, siehe Oktant
 ein Sternbild, siehe Oktant (Sternbild)
 ein Achtel eines dreidimensionalen Raumes, siehe Oktant (Geometrie)